Sant'Andrea har flere betydninger:

 Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, en by i Calabrien, Italien
 Sant'Andrea Frius, er en by og en kommune i provinsen Sud Sardegna i regionen Sardinien i Italien.
 Sant'Andréa-di-Bozio,
 Sant'Andréa-di-Cotone,
 Sant'Andréa-d'Orcino,
 Sant'Andrea di Conza, en by i Campania, Italien
 Sant'Andrea del Garigliano,